Кратер Кайзер (), не путать с кратером Кайзер на Марсе, — крупный ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны. Название присвоено в честь голландского астронома Фредерика Кайзера (1808—1872) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Нуньес на северо-западе; кратер Гемма-Фризий на востоке-северо-востоке; кратер Мавролик на юго-востоке и кратер Фернель на юго-западе.

Селенографические координаты центра кратера , диаметр 53,2 км, глубина 1060 м.

Кратер Кайзер имеет полигональную форму и сильно разрушен за время своего существования. Вал сглажен, восточная часть вала перекрыта несколькими кратерами, в частности удлиненным сателлитным кратером Кайзер A (см. ниже), южная часть вала практически полностью разрушена. Высота вала над окружающей местностью достигает 1140 м, объём кратера составляет 2191 км3. Дно чаши ровное, испещрено множеством мелких кратеров, не имеет приметных структур.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Кайзер C включен в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO) и в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Кратер Кайзер на карте LAC-112
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны